Greenstone bezeichnet:

 Pounamu, eine grüne Form des Minerals Nephrit aus Neuseeland und Australien
 Ein Quarzporphyr aus Südwestengland, ein lokaler Subtyp, dort als Elvan bezeichnet
 Greenstone (Neuseeland), kleiner Ort in Neuseeland (Hawke's Bay)
 Greenstone Station, kleiner Ort in Otago, Neuseeland. Startpunkt des Greenstone Track
 Greenstone Track, ein Wanderweg in Neuseeland (vom Lake Wakatipu zum /)
 Greenstone (Ontario), Ort in Kanada
 eine Generika-Marke von Pfizer
 Greenstone Point, Landspitze im Ellsworthland, Antarktika

Greenstone ist der Familienname folgender Personen:
 Michael Greenstone (* 1968), US-amerikanischer Ökonom

Siehe auch:
 Greenstone Lake